San José (Kostarika)
  San Jose, Kalifornija